Huta Szklana (ukr. Гута-Скляна) – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Гута-Скляна (Huta Szklana) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon radziechowski